30-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 28 марта по 17 ноября 1968 года. Победителем турнира стало киевское «Динамо».

«Зенит» Ленинград, занявший в прошлом году в чемпионате последнее, 19 место, в честь 50-летия Октябрьской революции оставлен в первой группе «А» вопреки спортивному принципу; чемпионат в 1968 году расширен до 20 команд.

Класс «А»

Первая группа «А». Итоговая таблица 

Выделены результаты I круга

Лучший бомбардир — Берадор Абдураимов («Пахтакор») — 22 гола в 35 матчах, Георгий Гавашели («Динамо» (Тб)) — 22 гола в 36 матчах.

Вторая группа «А». Итоговое положение 

Чемпионат СССР 1968 года во второй группе класса «А» проходил в два этапа:
 на первом этапе 84 клуба в четырёх подгруппах определяли участников финальных турниров (лучшие команды в каждой подгруппе);
 на втором этапе клубы в финальном турнире разыграли путёвку в первую группу, а по три худших клуба УССР из 1-й и 2-й подгрупп разыграли право остаться в классе «А».

Финал за 1-4 места

Турнир УССР за право оставаться в классе «А»

Переходные игры для команд республик за право играть в классе «А» 
 «Спартак» Гомель — «Спартак» Брест — 0:2, 0:0. «Спартак» Брест получил право играть в классе «А».
  «Металлург» Чимкент — «Енбек» Джезказган — 3:1, 3:1. «Металлург» сохранил право играть в классе «А».

Класс «Б»

РСФСР. Финал

УССР. Финал 

 Матч за 1-е место

Казахстан. Матч за 1-е место

Средняя Азия

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона